Сулейменова, Жулдыз Досбергеновна (род. 1983) — депутат мажилиса парламента Казахстана VII созыва.
 Сулейменова, Зульфия Булатовна (род. 1990) — депутат мажилиса парламента Казахстана VII созыва.